Garfield County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Garfield County (Colorado)
Garfield County (Montana)
Garfield County (Nebraska)
Garfield County (Oklahoma)
Garfield County (Utah)
Garfield County (Washington)